Miejscowości w Polsce:
 Ewina – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Żytno
 Ewina – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Ewina – część miasta	Włoszczowa powiat	włoszczowski województwo	świętokrzyskie